Saïda , Sayda o Saydā, nom àrab modern de Sidó
 Província de Saida o de Saïda , província d'Algèria
 Saïda, ciutat d'Algèria, capital de la província del mateix nom
 Sayda (Saxònia), ciutat alemanya a l'estat de Saxònia